Почаево:
 Почаево — село в Грайворонском районе, Белгородская область, Россия;
 Почаево — село в Смоленском районе, Смоленская область, Россия;
 Почаево — село в Ярославском районе, Ярославская область, Россия;
 Почаево — озеро в Вышневолоцком районе, Тверская область, Россия;

См. также 
 Почаев — город районного значения в Кременецком районе, Тернопольская область, Украина;
 Старый Почаев — село в Кременецком районе, Тернопольская область, Украина;
 Почаев — озеро в Черниговской области, Украина.